Tobriner ist der Familienname oder Teil des Familiennamens folgender Personen:

 Benjamin Wildman-Tobriner (* 1984), US-amerikanischer Schwimmer
 Walter Nathan Tobriner (1902–1979), US-amerikanischer Politiker